Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1985 odbył się w dniach 10-20 listopada 1985 w Tokio w Japonii.

Uczestnicy 
  jako gospodarz pucharu świata.

Wyniki 

|}

Tabela 

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki 

Puchar Świata w piłce siatkowej